Isla de Santa Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Santa Cruz (ö i Mexiko), Baja California Sur, 
 Isla Monserrat, ö, Baja California Sur, 

Robotskapade Mexikoförgreningar